Tursko kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Podvis, Nordmakedonien, Opsjtina Krivogasjtani,

Polen 

 Tursko (ort i Polen), Pommerns vojvodskap, Powiat bytowski,

Tjeckien 

 Tursko (ort i Tjeckien), Mellersta Böhmen,